Белощёкий ампелион () — вид птиц из семейства котинговых. Входит в монотипический род Zaratornis. Видовое латинское название дано в честь немецкого орнитолога Эрвина Штреземана (1889—1972).

Обитают эти птицы в Андах на территории Перу, на высоте 3250—4250 м над уровнем моря, в редколесьях, поросших преимущественно растениями из родов Polylepis и Gynoxys.

Описание 
Длина тела 21 см. Вес самца 46—57 г, самки — 47—55 г. Верх головы чёрный, лицо белое с серыми «наушниками», верхняя часть тела тёмно-коричневая с коричневатыми полосами.

Биология 
Питаются в основном ягодами омел из родов Tristerix и Ligaria.

МСОП присвоил виду охранный статус VU.

Примечания

Ссылки 
 Schulenberg, T. S. (2020). White-cheeked Cotinga (Zaratornis stresemanni), version 1.0. In Birds of the World (T. S. Schulenberg, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.whccot1.01
 

Котинговые
Животные, описанные в 1954 году
Птицы Южной Америки
Монотипические роды птиц
Штреземан